Лорен () — прізвище або ім'я англомовних країн.

Ім'я 
 Ло́рен Беко́лл — американська акторка.
 Лорен Велез — американська акторка.
 Лорен Ґрем — американська акторка.
 Лорен Джексон — австралійська баскетболістка
 Лорен Коен — американська акторка.
 Лорен Конрад — американська акторка.
 Лорен Лі Сміт — канадська акторка.
 Лорен Том — американська акторка.
 Лорен Холлі — американська акторка.

Прізвище 
 Ральф Лорен — американський модельєр.
 Софі́ Лоре́н — італійська акторка

Див. також 
 Лорейн

Англійські прізвища
Англійські імена
Американські імена
Сторінки-неоднозначності людських імен
Жіночі імена